Oosters-orthodoxe kerken
 Oriëntaals-orthodoxe kerken
 Orthodox Presbyterian Church

Zie ook
 Katholieke Kerk